Павел Валентинович Сафонов  (род. 26 июня 1972) — российский актёр и режиссёр театра и кино.

Биография 
Павел Сафонов родился 26 июня 1972 года. Окончил театральное училище имени Б. В. Щукина в 1994 году (мастерская В. В. Иванова). В том же году принят в труппу театра им. Е. Вахтангова. Магистрант Школы-студии МХАТ.

Как режиссёр ставил спектакли во многих театрах России: в театре им. Е.Б Вахтангова поставил «Чайку» (2003), «Калигулу» (2004), «Глубокое синее море» (2007), в Театре Сатиры — «Собака на сене» (2017), «Платонов» (2019), в Ленкоме — «Кабала святош» (2017).

Семья 
Жена — актриса Ольга Ломоносова.

Имеет троих детей:
 Варвара (род. 2006),
 Александра (род. 2011),
 Фёдор (род. 2017).

Творчество

Роли в театре 
 «Варвары» М. Горького — Дробязкин
 «Али-Баба и сорок разбойников» — Стражник
 «Лев зимой» — Ричард Львиное сердце
 «Жизнь есть сон» — Сехизмундо
 «Сказка» — Эрвин
 «За двумя зайцами…» Михаила Старицкого — Мещанин, Степан
 Пиковая дама — 1-й гость, молодой архиерей
 «Сирано де Бержерак» — Монфлери
 «Амфитрион» — Ночь
 «Дядюшкин сон» Ф. М. Достоевского — Гришка, преданный слуга Афанасия Матвеевича
 «Отелло» — Моряк, Гонец, Военный, Чиновник, Слуга
 «Принцесса Турандот» — Мудрец, член Дивана
 «Ревизор» — Артемий Филлипович Земляника, попечитель богоугодных заведений
 «Царская охота» — Бониперти

Постановки в театре 
 «Прекрасные люди» (Театральное училище им. Щукина)
 «Чайка» — Театр им. Евг. Вахтангова
 «Калигула» — Театр им. Евг. Вахтангова
 «Ивонна, принцесса Бургундская» (Центр театрального искусства «Дом Мейерхольда» (в рамках программы «Польский театр: вчера и сегодня»)
 «Сны Родиона Романовича» (Театральное товарищество 814)
 «Глубокое синее море» () — Театр им. Евг. Вахтангова
 «Пигмалион» (театральный центр «Русич»)
 «Приглашение на казнь» () — РАМТ
 «Жизнь есть сон» — Театр им. Евг. Вахтангова
 «Долгое путешествие в ночь» — Театр имени Моссовета
 «Идеальный муж» () — по «одноимённой пьесе» Оскара Уайльда (Автономная некоммерческая организация «Театральный марафон»)
 «Тартюф» () — Московский драматический театр на Малой Бронной
 «Старший сын» () — театральная компания «Свободная сцена»
 «Сирано де Бержерак» () — Московский драматический театр на Малой Бронной
 «Собака на сене» (2016) — Московский академический театр Сатиры
 «Двенадцатая ночь» () — Московский академический театр сатиры
 «Горе от ума» () — Московский драматический театр на Малой Бронной
 «Сны господина де Мольера» (2017) — Московский театр Ленком

Фильмография

Роли в кино 
  — Орёл и решка — Валентин, милиционер
  — Цветы от победителей
 2002 — Мужская работа 2 (сериал) — Ваха Амиров
 2005 — Авантюристка — Игорь

Режиссёрские работы в кино 
  — Агентство «Алиби»

Примечания 

Выпускники Театрального института имени Бориса Щукина